Milton Martins Ferreira Filho (Rio de Janeiro, 12 de março de 1967), mais conhecido como Mug Martins, é um diretor de shows e produtor artístico brasileiro, formado em Comunicação Social.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Artistas do estado do Rio de Janeiro